Именем Франсуа Пико называют следующих людей:

 Пико, Франсуа-Пьер (1780—1815) — герой истории, опубликованной в «Мемуарах, извлеченные из архивов полиции», ставший прототипом Эдмона Дантеса в романе «Граф Монте-Кристо».
 Пико, Франсуа Эдуар (1786—1868) — французский исторический живописец, представитель неоклассицизма.